|-
| (57801) 2001 VW107||||12 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57802) 2001 VO108||||12 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57803) 2001 VW108||||12 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57804) 2001 VQ118||||12 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57805) 2001 VA119||||12 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57806) 2001 VR121||||15 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57807) 2001 VV121||||13 листопада 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (57808) 2001 VF122||||13 листопада 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (57809) 2001 VS122||||15 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57810) 2001 WC||2001 WC||16 листопада 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (57811) 2001 WE17||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57812) 2001 WH20||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57813) 2001 WZ21||||18 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57814) 2001 WK25||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57815) 2001 WV25||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57816) 2001 WW26||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57817) 2001 WL27||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57818) 2001 WB28||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57819) 2001 WW28||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57820) 2001 WQ40||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57821) 2001 WD44||||18 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57822) 2001 WV45||||19 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57823) 2001 WD47||||16 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57824) 2001 WT48||||19 листопада 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57825) 2001 WP76||||20 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57826) 2001 WB90||||21 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57827) 2001 WM91||||21 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57828) 2001 XZ4||||9 грудня 2001||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (57829) 2001 XZ9||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57830) 2001 XW11||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57831) 2001 XX16||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57832) 2001 XL18||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57833) 2001 XD26||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57834) 2001 XE28||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57835) 2001 XO36||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57836) 2001 XL39||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57837) 2001 XZ39||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57838) 2001 XF49||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57839) 2001 XF50||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57840) 2001 XY52||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57841) 2001 XG53||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57842) 2001 XQ53||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57843) 2001 XO59||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57844) 2001 XV60||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57845) 2001 XN71||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57846) 2001 XR72||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57847) 2001 XP80||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57848) 2001 XC81||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57849) 2001 XR86||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57850) 2001 XX89||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57851) 2001 XJ97||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57852) 2001 XM97||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57853) 2001 XG98||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57854) 2001 XD132||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57855) 2001 XT144||||14 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57856) 2001 XE203||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57857) 2001 XJ203||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57858) 2001 XU204||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57859) 2001 XK207||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57860) 2001 XS214||||13 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57861) 2001 XL221||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57862) 2001 XR226||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57863) 2001 XT227||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57864) 2001 XY229||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57865) 2001 XZ229||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57866) 2001 XU244||||15 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57867) 2001 XS256||||7 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57868) 2001 YD||2001 YD||17 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57869) 2001 YM24||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57870) 2001 YG46||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57871) 2001 YB52||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57872) 2001 YU87||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57873) 2001 YF98||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57874) 2001 YR110||||18 грудня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57875) 2001 YV114||||20 грудня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (57876) 2001 YB122||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57877) 2001 YT123||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57878) 2001 YZ148||||18 грудня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 57879 Сесаречіозі (Cesarechiosi)||||2 січня 2002||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (57880) 2002 AN3||||2 січня 2002||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (57881) 2002 AZ35||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57882) 2002 AB36||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57883) 2002 AR72||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57884) 2002 AU90||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57885) 2002 AU181||||5 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57886) 2002 AL183||||6 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (57887) 2002 AR201||||5 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (57888) 2002 BS6||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57889) 2002 CN11||||2 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (57890) 2002 CJ26||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57891) 2002 CJ35||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57892) 2002 CH36||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57893) 2002 CJ95||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57894) 2002 CJ129||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57895) 2002 CX134||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57896) 2002 CN201||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57897) 2002 CV213||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57898) 2002 CF237||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57899) 2002 CU237||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (57900) 2002 CY239||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

57800